

Patronyme 
 André Merelle (1944 - ), footballeur et entraîneur français ;
 Claude Mérelle, née Lise Henriette Marie Laurent (1888 - 1976), actrice française ;
 Pierre Mérelle (1713 - 1782), artiste peintre, fils de Pierre Paul Mérelle ;
 Pierre Paul Mérelle, artiste peintre, père de Pierre Mérelle ;
 René Mérelle ( - 1990), sculpteur, artiste peintre, graveur médailleur.

Toponymie 
 Tête de Mérelle sommet du massif vosgien dotée d'une tour-observatoire panoramique à vocation touristique ;
 Cascade de Mérelle, cascade du ruisseau de Mérelle dans le massif vosgien éponyme.

Divers 
Le nom Mérelle peut également désigner :
 le jeu du moulin (ou marelle), un jeu de société abstrait pour deux joueurs ;
 la coquille Saint-Jacques que portait le pèlerin se rendant à Saint-Jacques de Compostelle.

Voir aussi 
 Merel, pour les homophones

Homonymie de patronyme
Patronyme français